Kahlenborn ist der Name von
 Kalenborn (Vettelschoß), ein Ortsteil der Gemeinde Vettelschoß im rheinland-pfälzischen Landkreis Neuwied
 Peter Kahlenborn (* 1963), ein deutscher Jazzschlagzeuger, Improvisationsmusiker und Komponist

Siehe auch:
 Kalenborn